Jméno a příjmení Jan Stejskal má více nositelů:

 Jan Stejskal (* 1962) – český fotbalový brankář
 Jan Stejskal (1997) (* 1997) – český fotbalový brankář
 Jan Stejskal (politik) (1933–2013) – český a československý ekonom, bankéř a politik
 Jan Stejskal (historik) (* 1970) – český historik